

Localidades 

Marennes (Charente-Maritime) - Comuna do departamento de Charente-Maritime
Marennes (Ródano) - Comuna do departamento de Ródano